Василий Великий:

 Василий Великий — святитель, архиепископ Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов.
 Василий Великий Комнин — император Трапезундской империи в 1332—1340 годах.
 «Василий Великий» — парусный 42-пушечный фрегат Азовской флотилии и Черноморского флота России.